El término adoratrices hace referencia al gentilicio o nombre común de varios institutos religiosos femeninos:

Adoratrices de la Eucaristía o Crucificadas Adoratrices de la Eucaristía, fundadas por María Pía de la Cruz en Nápoles, 1885;
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, fundadas por María Micaela del Santísimo Sacramento en Madrid, 1845;
Adoratrices Perpetuas Guadalupanas, fundadas por María de las Mercedes Méndez Pérez Gil  en Ciudad de México, 1875;
Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, fundadas por María Magdalena de la Encarnación en Roma, 1807;
Adoratrices de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, fundadas por Aurélie Caouette en Saint-Hyacinthe (Canadá), 1861;
Adoratrices del Sagrado Corazón de Jesús de Montmartre, fundadas por María de San Pedro en París, 1898;
Adoratrices de la Sangre de Cristo, fundadas por María de Mattias en Acuto (Italia), 1834;
Adoratrices de la Santa Cruz o Franciscanas Adoratrices de la Santa Cruz, fundadas por María Luisa Velotti del Santísimo Sacramento en Nápoles, 1887;
Adoratrices de la Santísima Trinidad, fundadas por Clotilde Micheli en Nocella Inferiore (Italia), 1891;
Adoratrices del Santísimo Sacramento, fundadas por Francesco Spinelli en Bergamo (Italia), 1882;
Adoratrices del Santísimo Sacramento del Corazón Inmaculado de María fundadas por José Hermógenes Bustamente en Córdoba (Argentina), 1888.
Colegio y Liceo Inmaculado Corazón de María fundado por las Hermanas Adoratrices en Montevideo (Uruguay), 1889.